Kyoko Ina, née le  à Tokyo, est une patineuse artistique américano-japonaise.

Avec John Zimmerman, elle est médaillée de bronze en couple aux Championnats du monde de patinage artistique 2002, médaillée d'argent aux Championnats des quatre continents de patinage artistique 2000 et médaillée de bronze aux Championnats des quatre continents de patinage artistique 2001.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

En individuel

En couple artistique 
Avec deux partenaires :
 Jason Dungjen (7 saisons : 1991-1998]
 John Zimmerman (4 saisons : 1998-2002)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique japonaise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en octobre 1972
Naissance à Tokyo